Джозеф Орландо (; 4 апреля 1927 — 23 декабря 1998) — американский автор комиксов итальянского происхождения.

Ранние годы 
Орландо родился в Италии и эмигрировал в США в 1929 году. Он начал рисовать в раннем возрасте. Окончив среднюю школу, Джо поступил на службу в армию США и был направлен в военную полицию, проведя 18 месяцев в Европе. После увольнения в 1947 году он вернулся в Нью-Йорк и начал учиться в Лиге студентов-художников по закону «G.I. Bill». Орландо начал заниматься комиксами в 1949 году.

Карьера

Награды и признание 
Джо получил премию  в 1980 году. Он попал в Зал славы комиксов Уилла Айснера в 2007 году. Работа Орландо над  была включена в список «Sci-Fi Top 100», составленный журналом Entertainment Weekly.

Работы

DC Comics 

 Action Comics Weekly #617 (Phantom Stranger) (1988)
 Adventure Comics #457-458 (Eclipso) (1978)
 Falling in Love #97 (1968)
 Forbidden Tales of Dark Mansion #7 (1972)
 Ghosts #74 (1979)
 House of Mystery #179, 201 (1969—1972)
 House of Secrets #92, 128 (1971—1975)
 Legion of Super-Heroes vol. 3 #6 (1985)
 Looney Tunes Magazine #1 (сценарий) (1990)
 'Mazing Man #5 (1986)
 Metamorpho #5-6 (1966)
 The Phantom #1-4 (1988)
 Phantom Stranger vol. 2 #15 (сюжет) (1971)
 Plop! #10 (writer) (1975)
 Secret Origins vol. 2 #10 (Phantom Stranger) (1987)
 Secret Society of Super Villains #11 (1977)
 The Shadow Annual #1 (1987)
 Showcase #62-63, 65 (Inferior Five); #97 (Power Girl) (1966—1978)
 Sinister House of Secret Love #2 (сюжет) (1971)
 Strange Adventures #202 (1967)
 Super Friends #1 (1976)
 Supergirl promotional comic book #1 (сюжет); #2 (сюжет/художник) (1984—1986)
 Superman #400 (1984)
 The Superman Family #186-187 (Jimmy Olsen) (1977—1978)
 Swing with Scooter #1-6, 11-12, 15 (1966—1968)
 Teen Titans Spotlight #11 (Brotherhood of Evil) (1987)
 Time Warp #2 (1979)
 Tomahawk #118 (1968)
 The Unexpected #202 (1980)
 Wasteland #12-13, 15 (1988)
 Weird Worlds #4 (1973)
 Young Romance #154-156 (1968)

EC Comics 

 Confessions Illustrated #1-2 (1956)
 Crime Illustrated #1 (1955)
 Crime SuspenStories #16, 22, 24, 26 (1953—1955)
 The Haunt of Fear #9, 12 (1951—1952)
 Impact #2, 5 (1955)
 Incredible Science Fiction #30, 32-33 (1955—1956)
 Mad #8, 32-41, 43-94, 96-97, 99-100, 353, 356, 358—359 (1954—1997)
 M.D. #1-5 (1955—1956)
 Panic #1-9 (1954—1955)
 Shock SuspenStories #1, 3-7, 9-10, 12, 16-17 (1952—1954)
 Tales from the Crypt #27-30, 35, 37, 39, 46 (1951—1955)
 Terror Illustrated #1 (1955)
 Valor #3-4 (1955)
 Vault of Horror #24, 31, 40 (1952—1955)
 Weird Fantasy #9-22 (1951—1953)
 Weird Science #10-22 (1951—1953)
 Weird Science-Fantasy #23-29 (1954—1955)

Marvel Comics 

 Adventure into Mystery #5 (1957)
 Astonishing #47, 58, 61 (1956—1957)
 Battle #47 (1956)
 Battle Action #22 (1956)
 Battle Ground #15, 17 (1957)
 Battlefront #47 (1957)
 Daredevil #2-4 (1964)
 G.I. Tales #6 (1957)
 Journey into Mystery #30, 32, 45 (1956—1957)
 Journey into Unknown Worlds #44, 57 (1956—1957)
 Marines at War #6-7 (1957)
 Marines in Battle #14 (1956)
 Marvel Tales #149, 151, 157 (1956—1957)
 My Own Romance #61 (1958)
 Mystery Tales #51 (1957)
 Mystic #57, 61 (1957)
 Mystical Tales #1-2, 7 (1956—1957)
 Quick-Trigger Western #16 (1957)
 Ringo Kid #12 (1956)
 Six-Gun Western #2 (1957)
 Spellbound #25, 28 (1955—1956)
 Strange Tales #41, 44, 46, 49, 52 (1955—1956)
 Strange Tales of the Unusual #2, 7 (1956)
 Tales of Justice #65-66 (1957)
 Uncanny Tales #49-50, 53 (1956—1957)
 War Comics #42 (1956)
 World of Fantasy #8, 13-14 (1957—1958)
 World of Mystery #5 (1957)

Примечания

Ссылки 
 Джо Орландо на Fantlab

Выпускники Высшей школы искусств и дизайна (Нью-Йорк)
Художники США XX века
Писатели США XX века
Художники комиксов